Oberwimm ist der Ortsname von

 Oberwimm (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberwimm (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern